President ("presidente" en varios idiomas, como el inglés o el catalán) puede referirse a :

 Président, marca de productos lácteos perteneciente a la empresa Lactalis;
 President, serie de televisión surcoreana;
 President Airlines, una aerolínea camboyana hoy desaparecida.